Cicutaria verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Cicutaria verticillata ingår i släktet Cicutaria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata